ИМР — аббревиатура.

 ИМР — аббревиатура инженерной машины разграждения (см. также ИМР-2 и ИМР-3М)
 ИМР — аббревиатура Института медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР (ныне Медицинский радиологический научный центр Минздравсоцразвития России).